Фремд:

 Фремд Григорій Максимович — доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
 Фремд Макс Вікторович (1893, Варшава — 9 червня 1963) — український і російський геолог.